Stawiec – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz 
 Stawiec – wieś w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Nowy Staw
 Stawiec – wieś w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Stawiec – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Susz